Sacerdote cattolico emigrato in Messico nel 1542, fu sconvolto dalla violenza di alcuni conquistadores al punto da accusarli pesantemente, spesso esagerando.

Collegamenti esterni